

Рожинськ-Великий — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рожинськ-Великий — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства